Baidu kan syfta på:

 Baidu, kinesiskt företag
 Baidu (köpinghuvudort i Kina, Guangdong)